Оле́г Никола́евич Форосте́нко (род. 24 июня 1942) — актёр кино и озвучивания, актёр и режиссёр театра им. Вахтангова. Заслуженный артист России (1995).

Биография 
Окончил Театральное училище имени Б. Щукина, курс Шихматова Л. М. (1963).

После окончания института был принят в труппу Московского академического театра имени Евг. Вахтангова, где и работает по настоящее время.

В 1964 году был призван в ряды вооружённых сил, проходил службу в ЦТСА. Окончил Высшие режиссёрские курсы ГИТИСа в 1979 году и начал преподавательскую деятельность на кафедре мастерства актёра на курсе Е. Р. Симонова. Поставил несколько спектаклей в театре им. Е. Б. Вахтангова и в театрах других городов. Участвовал в радиопостановках.

С 1996 года — доцент кафедры сценической речи, занимается преподаванием.

С того же года принимает участие в озвучивании и дубляже фильмов и сериалов, компьютерных игр. Дублирует роли преимущественно комедийного характера. Озвучивал фильмы с Джимом Керри для НТВ («Маска», «Эйс Вентура»), множество французских комедий в переводе канала ТВЦ, а также голливудских фильмов, показанных на «Первом канале».

Есть дочь Екатерина Коновалова (р. 1969), театральный деятель. В 1994 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа, с 1995 по 2001 год была ведущей телепрограммы «Театральный понедельник» на ТВ-6.

С 1994 по сентябрь 1997 года был голосом НТВ.

Награды 
 Орден Дружбы (10 сентября 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный артист Российской Федерации (5 августа 1995 года) — за заслуги в области искусства.

Творчество

Роли в театре 
 «Железный» — ангел Михась
 «Дамы и гусары» — Капеллан, Гжегож, Рембо
 «Мещанин во дворянстве» — Ковьель
 «Старые знакомые»
 «Алексей Бережной»
 «Виринея» — Писарь
 «Иркутская история» — Денис
 «Антоний и Клеопатра» — 2-й гонец (телеспектакль снят в 1980 году)
 «Молодость театра» — Башкиров
 «Филумена Мартурано» — Микеле
 «Великая магия» — Джузеппе
 «Ричард III» — Убийца (телеспектакль снят в 1982 году)
 «Маленькие трагедии» — Лепорелло
 «Дела давно минувших дней» — Гаврюшка
 «Степан Разин» — Фрол Минаев
 «13-й председатель» — Кудашев
 «Мистерия-Буфф» — Лев Толстой
 «Кабинетная история» — Брат инструктора
 «Государь ты наш, батюшка» — Макаров
 «Весёлые парни» — Бен
 «Будьте здоровы» — Месье Атропос
 «Принцесса Турандот» — Алтоум, Бригелла
 2000 — «Отелло» — Брабанцио
 2006 — «Всюду деньги, деньги, деньги…» — Тит Титыч
 2017 — «Незримая коллекция» — Коллекционер
 2019 — «Дневник Анны Франк» — господин Франк

Режиссёрские работы 
 «Женщины», по пьесе А. Шагиняна
 «Три возраста Казановы» (Театр им. Рубена Симонова)
 1979 — «Тринадцатый председатель», по пьесе А. Абдуллина (совместно с В. Шалевичем, Е. Симоновым, В. Чириковым)
 1996 — «Принцесса Турандот» (восстановление спектакля)
 2011 — «Прощальные гастроли», по пьесе Ю. Эдлиса

Фильмография 
 1964 — Пядь земли — Васин
 1990 — Враг народа — Бухарин — Молотов

Телеспектакли 
 1969 — Фауст — Альтмайер
 1973 — Иркутская история — Денис
 1975 — Конармия

Дубляж и закадровое озвучивание

Фильмы и телесериалы 

 Большая игра (2009) — конгрессмен Джордж Фергюс (Джефф Дэниелс)
 Знамение (2009) — директор Кларк (Дэвид Ленни)
 Перевозчик 3 (2008) — капитан (Пол Баррет)
 Зак и Мири снимают порно (2008) — мистер Сурия (Джерри Бедноб)
 Однажды в Вегасе (2008) — Ричард Бэнджер (Деннис Фарина)
 Тринадцать друзей Оушена (2007) — «Очень Неважная Персона» (Дэвид Пеймер)
 Престиж (2006) — Защитник (Кристофер Ним)
 Техасская резня бензопилой: Начало (2006) — управляющий на скотобойне (Тим Де Зарн)
 Башни-близнецы (2006)
 Отступники (2006) — собственник из Пакистана (Гардип Сингх)
 Развод по-американски (2006) — Говард Мейерс (Вернон Вон)
 Братья Гримм (2005) — генерал Делатомб (Джонатан Прайс)
 Превосходство Борна (2004) — Уорд Эббот (Брайан Кокс)
 Девушка из Джерси (2004) — Барт Тринки (Джордж Карлин)
 11:14 (2003) — офицер Ханнаган (Кларк Грегг)
 Клон (2001—2002) — часть мужских ролей (закадровый перевод ОРТ)
 Рэмбо: Первая кровь (1982) — часть мужских ролей (закадровый перевод НТВ)
 Профессионал (1981) — часть мужских ролей (закадровый перевод НТВ)
 Игрушка (1976) — Франсуа Перрен (Пьер Ришар) (закадровый перевод ТВЦ)
 Приключения раввина Якова (1973) — Виктор Пивер (Луи де Фюнес) (закадровый перевод)
 Большие каникулы (1967) — половина мужских ролей (закадровый перевод НТВ+)

Мультфильмы и мультсериалы 

 Симпсоны. 17 сезон (закадровый перевод) — все мужские роли

Игры 
 2003 — Ил-2 Штурмовик: Забытые сражения — Речевые сообщения

Озвучивание мультфильмов 
 2015 — Необыкновенное путешествие Серафимы — помещик
 2020 — Огонёк-Огниво — Боцман

Примечания

Ссылки 
 Олег Форостенко на сайте Кинопоиск
 Олег Форостенко на сайте Театра имени Вахтангова

Актёры озвучивания России
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова